Due sono i François noti nella casata dei Coligny:

Francesco di Coligny d'Andelot (1520-1569), figlio di Gaspard I di Coligny (1465 o 1470-1522, Maresciallo di Francia) e di Luisa di Montmorency; fratello di Gaspard II di Coligny (1519-1572, ammiraglio di Francia e comandante militare ugonotto), anch'egli comandante militare ugonotto
Francesco di Coligny (1557-1591) o François de Châtillon, figlio di Gaspard II di Coligny e di Charlotte de Laval (1530-1568), padre di Gaspard III di Coligny (1584-1646, Maresciallo di Francia), nipote del precedente ed anch'egli comandante militare ugonotto.